La competizione della pistola 25 metri di tiro a segno ai Giochi della XVII Olimpiade si è svolta i giorni 8 e 9 settembre 1960 al Poligono di Tiro Umberto I a Roma.

Risultato
La gara consisteva in due serie da 30 colpi in posizione eretta.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P1